Motherland – inno nazionale di Mauritius
 Motherland – album di Natalie Merchant del 2001
 Motherland – album degli Arsonists Get All the Girls del 2011
 Motherland – album dei Pretty Maids del 2013
 Motherland – gruppo musicale
 Motherland: Fort Salem – serie televisiva statunitense del 2020